Act I — первый концертный альбом Тарьи Турунен, выпущен лейблом Universal Music совместно с Earmusic и Nuclear Blast на CD, DVD и Blu-ray 24 августа 2012.

История 
Act 1 — первый концертный альбом финской певицы, бывшей вокалистки Nightwish, Тарьи Турунен. Два концерта были записаны десятью HD камерами в  в Росарио, Аргентина, в марте 2012. Тарья исполнила разные песни с трёх своих альбомов, одну из самых известных песен Nightwish — «Nemo» и каверы песен Эндрю Ллойда Уэббера, Гэри Мура и Whitesnake.

10 июля Earmusic выпустил первый официальный тизер Act I.

Список композиций 

+ Бонусы:
 Интервью с Тарьей и участниками её выступлений
 Видео: «Into The Sun»
 Фотогалерея 1: Through the eyes of the fans
 Фотогалерея 2: From our vaults: A fly on the wall

Критика 

Запись получила хорошие отзывы критиков. Обзор Get Read To Rock написал так: «Этот концертный CD точно порадует её поклонников, […] эпичный метал в сочетании с попом и классикой ещё не звучал так хорошо».

Энт Мэй из Planetmosh похвалил технические моменты, говоря что «освещение невероятно, с множеством цветов и световыми эффектами, плюс используются лазеры, и всё в целом создаёт великолепную картину». Ещё он назвал звук «безупречным» и «кристально чистым»

В своём обзоре Firebrand Media, Ли Уокер сообщил, что «Тарья ещё раз доказала, что она „шагает в одиночестве“, 7 долгих лет прошли с тех пор, как она отделилась от своей предыдущей группы, и всё это время она продолжает доказывать, что она — успешный исполнитель. Act I успешно передал всё волшебство её живых выступлений».

Чарты

Участники записи 
 Тарья Турунен — вокал, фортепиано, клавишные
  — электрогитара, акустическая гитара
  — бас-гитара, бэк-вокал, укулеле
 Christian Kretschmar — клавишные, виолончель
 Майк Террана — ударные, джембе
 Макс Лилья — виолончель

Приглашенные музыканты 
  — бас-гитара, акустическая бас-гитара
  — электрогитара, акустическая гитара
  — вокал («The Phantom of the Opera»)

Примечания

Ссылки 
 http://www.tarja-act1.com/
 http://www.bravewords.com/news/184157 
 https://web.archive.org/web/20130115215303/http://metalfromfinland.com/Tarja+Turunen

Концертные альбомы 2012 года
Альбомы Тарьи Турунен
Альбомы earMUSIC
Альбомы Universal Music